Ачипсе́ (Пудзико, Ачипсо, Пазик) — река в городе Сочи Краснодарского края. Протекает в основном по территории Сочинского национального парка.

Согласно картам ГосГИСцентра и данным государственного водного реестра Ачипсе — правый приток реки Лаура, которая в свою очередь является правым притоком Мзымты. Однако в более ранних источниках Ачипсе упоминается как приток Мзымты, а Лаура — приток Ачипсе.

Описание 
Название реки имеет два толкования. Согласно первому, в переводе с адыгского оно означает «козья вода». Согласно второй версии, река получила название от племени Ахчипсоу, проживавшего по её берегам.

Ачипсе берёт начало на северных склонах хребта Ачишхо, спускаясь ниже она огибает хребет с севера, затем — с востока. Реку питают многочисленные горные ручьи. Рельеф русла — горный, особенно в верховьях, где многочисленны водопады. В верховьях реки на склонах горы Ачишхо имеется одноимённый каскадный водопад.

В среднем течении реки ранее располагался рабочий посёлок Сланцевый Рудник.

Между точкой слияния Ачипсе и Лауры и впадением Ларуры (Ачипсе) в Мзымту расположены:
 при впадении в Мзымту — развалины средневековой крепости, в настоящее время именуемой по реке «Крепость Ачипсе».
 чуть выше устья в пойме реки располагается Горно-туристический центр ОАО «Газпром».

Примечания

Литература 
 Лотышев И. П. География Кубани. Энциклопедический словарь. Майкоп, 2006

Бассейн Мзымты
Реки Краснодарского края
Реки Сочи